Robert Paxton "Gronk" Gronkowski är en amerikansk fotbollsspelare som spelar för Tampa Bay Buccaneers i National Football League (NFL). Han valdes i den andra rundan som nummer 42 i 2010 års draft av New England Patriots. Han har vunnit Super Bowl fyra gånger (XLIX, LI, LIII och LV). Gronkowski valde att avsluta karriären efter Super Bowl LIII, men kom 2020 tillbaka till NFL för att spela med tidigare lagkamraten Tom Brady i Tampa Bay Buccaneers.

Meriter 
 4× Super Bowl (XLIX, LI, LIII, LV)
 4× Pro Bowl (2011, 2012, 2014, 2015)
 4× First-team All-Pro (2011, 2012, 2014, 2015)
 NFL Comeback Player of the Year (2014)
 NFL receiving touchdowns leader (2011)

Statistik 

(Uppdaterad 17/10-2017)

Källor

Externa länkar 
 http://www.nfl.com/player/robgronkowski/497240/profile

Amerikanska utövare av amerikansk fotboll
Män
Levande personer
Födda 1989
Spelare i New England Patriots
Personer från Erie County, New York
Idrottare från delstaten New York
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Alumner från University of Arizona
Spelare i Tampa Bay Buccaneers